Rudau ist ein deutscher Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Rudau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1947: Melnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Rudau, bis 1928 Rudzisken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Rudziska, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rudau, bis 1930 Rudzisken, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Rudziska (Osada), Waldsiedlung im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Bruno Rudau (1891–1970), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Vera Rudau (1928–2019), deutsche Schriftstellerin, siehe Vera Friedländer

Siehe auch:
 Schlacht bei Rudau
 Rudow